В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Барбара Паулюс здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Келесі 2–6, 7–5, 7–6(3).

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (переможниця)
  Гелен Келесі (фінал)
  Гана Мандлікова (1-ше коло)

 Діанне ван Ренсбург (2-ге коло)
 Відсутня
 Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Каті Каверзасіо (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open